Transfer (von lateinisch transferre „hinüberbringen“) steht für:

 Transfer (Coaching), Übertragung eines Erkenntnisgewinns in Verhaltensänderungen
 Lerntransfer, als Kurzform: Anwendung einer gelernten Problemlösung
 Transfer (Fußball), Wechsel eines Sportlers zwischen zwei Fußballvereinen
 Vereinswechsel in den nordamerikanischen Profiligen der USA und Kanada, siehe Trade (Sport)

Werktitel:
 Transfer (Stanisław Lem), Roman von Stanisław Lem (1961)
 Transfer (Film), deutscher Science-Fiction-Film (2010)
 Transfer – Werbeforschung & Praxis, deutschsprachige Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Technologietransfer (Volkswirtschaftslehre)
 Wissenstransfer (Übertragungsprozess zwischen Individuen, Gruppen, Gesellschaften)

 Transfair (Verein zur Förderung des fairen Handels)
 Überweisung (Zahlungsverkehr)